Nazionale di pallanuoto femminile della Bulgaria
 Nazionale di pallanuoto maschile della Bulgaria